MDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mar Del Plata (Buenos Aires) (Argentina)